Хорст Янковский (; ) — немецкий , , , . Известность ему принесли композиции в рамках лёгкой музыки.

Биография 
Янковский родился в Берлине. Окончив обучение в Берлинской музыкальной консерватории, Янковский играл джаз в ночных клубах. В 1960-е гг. к Янковскому впервые пришёл успех, когда он стал сочинять инструментальные композиции в рамках лёгкой музыки
(одной из самых популярных была «Eine Schwarzwaldenfahrt»). В 1970-е гг. Янковский вновь обратился к джазу и его популярность резко снизилась. Умер Янковский в 1998 году.

Примечания

Ссылки 
 Детальная информация о Хорсте Янковском

Персоналии:Лёгкая музыка